Informatikai és Hírközlési Minisztérium rövidítése
 Irigy Hónaljmirigy rövidítése